Damernas lagtävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 29 juli 2012 på Lord's Cricket Ground. Det lag som vann tävlingen och därmed vann guld var Sydkorea. Kina vann silver och Japan vann brons.

Medaljörer

|-
| width="200px" | Lag  
| colspan="2" width="200px" |   Lee Sung-JinKi Bo-BaeChoi Hyeonju
| colspan="2" width="200px" |   Fang YutingCheng MingXu Jing
| colspan="2" width="200px" |   Kaori KawanakaRen HayakawaMiki Kanie
|}

Rekord
Dessa var de rekord som gällde innan genomförandet av tävlingen.

Rankningsomgång med 72 pilar

Rankningsomgång

Rankningsomgången för damerna avgjordes mellan 09:00 och 11:00 den 29 juli 2012 (lokal tid). Denna omgång låg till grund för lottningen för huvudtävlingen.

Rankingrunda

Huvudtävling
Huvudtävlingen förväntas bestå av 12 lag à 3 bågskyttar i en utslagsturnering där de fyra bästa går vidare till nästa steg.

Vinnarna i semifinalerna möts i en final om guldet, förlorarna i dito gör upp om bronset.

Referenser

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2012